

Севен-Оукс — місто, штат Техас
 Севен-Оукс — переписна місцевість, штат Південна Кароліна